Бялобжеги (польск. Białobrzegi) — топоним.

 Бялобжеги — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Бялобжегский повят. 
 Бялобжеги (гмина, Бялобжегский повят) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бялобжегский повят, Мазовецкое воеводство. 
 Бялобжеги (гмина, Ланьцутский повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ланьцутский повят, Подкарпатское воеводство. 
 Бялобжеги (деревня, Легьоновский повят) — деревня в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.
 Бялобжеги (Подляское воеводство) — деревня в Польше, входит в Подляское воеводство.
Бялобжеги (Замойский повят) — деревня в Замойском повяте Люблинского воеводства Польши.